Carrossel, o brinquedo 

Cinema e televisão
Carousel, filme musical de 1956 traduzido no Brasil como Carrossel
 Carrusel, telenovela mexicana de 1989 exibida no Brasil como Carrossel
 Carrossel (telenovela), produção brasileira, baseada na versão de 1989 
 Carrossel 2 , telenovela mexicana de 2002 
 Carrossel (desenho animado), desenho animado produzido pelo SBT

Música
 Carrossel (álbum de Skank), lançado em 2006
 Carrossel (álbum de 1991), trilha sonora brasileira da telenovela mexicana
 Carrossel (álbum de 1995), segunda trilha sonora brasileira da telenovela mexicana

Desambiguações de artes